Аззедін Аманаллах (‎,  7 квітня 1956, Марракас) — марокканський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Аззедін Духа (‎,  5 серпня 1986, Шеттія) — алжирський футболіст, воротар клубу «УСМ Ель Хараш» та національної збірної Алжиру.